Osoby o tym nazwisku:
 Bogdan Suchodolski – polski filozof, historyk nauki i kultury, pedagog, poseł na Sejm
 Bolesław Suchodolski – polski rolnik i polityk, poseł na Sejm
 January Suchodolski – polski malarz i wojskowy
 Leopold Suchodolski – polski szlachcic, powstaniec styczniowy
 Rajnold Suchodolski – poeta polski, powstaniec listopadowy
 Stanisław Suchodolski (strona ujednoznaczniająca)
 Witold Suchodolski – polski archiwista i historyk
 Wojciech Walerian Suchodolski – polski szlachcic, wojskowy, poseł na Sejm